Großsteingrab Gaarden steht für:

 Großsteingrab Gaarden 1
 Großsteingrab Gaarden 2